Вармердам () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Вармердам, Алекс ван (род. 1952) — нидерландский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер и композитор.
 Вармердам, Корнелиус (1915—2001) — американский легкоатлет, рекордсмен мира в прыжках с шестом с 1940 по 1955 года.
.